Zickelbein ist der Familienname von:

 Christian Zickelbein (* 1937), deutscher Schachfunktionär
 Horst Zickelbein (* 1926), deutscher Maler